Christian Hofstetter est un joueur de hockey sur glace suisse, né en 1967;
 Christian Hofstetter est un joueur de hockey sur glace suisse, né en 1972.